Replikátor (evolúció), az élet evolúcióra képes első résztvevői
 Replikátor (nanotechnológia)
 Replikátor (Csillagkapu)